Fabini ou Fabiny est un nom de famille et peut faire référence, entre autres, aux personnes suivantes :

Voir Fabiny, famille d'origine hongroise.

Autres:
 (1882-1950), musicien et compositeur uruguayen.
 (1938°), architecte, historien de l'art et homme politique roumain germanophone.
 (1849-1930), chimiste et professeur hongrois.
 (1890-1953), homme politique hongrois, il fut notamment ministre des finances.

Voir aussi 
 (3645) Fabini, astéroïde